Erste Bank Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Erste Bank Open rozgrywany w dniach 19–25 października 2015 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 745 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Austrii